Angioni ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Angioni (* 1933), italienischer General und Politiker
 Giulio Angioni (1939–2017), italienischer Schriftsteller und Anthropologe
 Paolo Angioni (* 1938), italienischer Reitsportler
 Stefano Angioni (* 1939), italienischer Reitsportler